Weichard Maria Josef Vincenc Eleutherius Alois Ignác hrabě z a na Trauttmansdorffu-Weinsberg, německy Weikhard Maria Joseph Vincenz Eleutherius Aloysius Ignaz Graf von und zu Trauttmansdorff-Weinsberg (18. dubna 1760 Štýrský Hradec – 19. listopadu 1842) byl katolický kněz, kanovník a prelát olomoucké kapituly, generální vikář olomoucké arcidiecéze (1828-1842) a děkan teologické fakulty v Olomouci (1841/42).

Reference

Literatura 
 Zemek Metoděj, Posloupnost prelátů a kanovníků olomoucké kapituly od počátku až po nynější dobu, 2, rukopis práce uchovaný v olomouckém archivu, č. 194.

Čeští římskokatoličtí duchovní
Narození v roce 1760
Úmrtí v roce 1842
Kanovníci olomoucké kapituly
Kanovníci kroměřížské kapituly
Děkani Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého
Muži
Narození 18. dubna
Úmrtí 19. listopadu
Trauttmansdorffové
Narození ve Štýrském Hradci